Нарбаев Каныбек Жайчиевич () — государственный деятель Кыргызстана, советник муниципальной Службы Кыргызской Республики 1 класса, Государственный советник Государственной службы КР 3 класса, Член Союза архитекторов Кыргызской Республики, Действительный член Академик Международной Академии творчеств, Профессор Международной Академии Архитектуры, Экс-Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР

Биография 
Нарбаев Каныбек Жайчиевич родился 16 июня 1959 года в Жалал-Абадская области селе Кербен Аксыйского района Киргизской ССР.

Образование 
 В 1983 году окончил Архитектурный факультет Фрунзенского Политехнического института. Владеет кыргызским, русским.

Политическая карьера 
В 2015 году Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, от политической партией «Бутун Кыргызстан Эмгек»

Трудовая деятельность 
 1983—1988 гг. — Архитектор, старший архитектор, ведущий Архитектор Проектного института «Фрунзе горпроект»
 1988—1989 гг. — Ведущий архитектор отдела жилых и общественных Зданий Управления проектно-изыскательных работ Госстроя КР
 1989—1991 гг. — Главный архитектор проектов, руководитель Проектной мастерской филиала ЦНИИП градостроительства в г. Фрунзе
 1991—1992 гг. — Заместитель директора по архитектуре — Главный Архитектор института филилала ЦНИИП градостроительства г. Фрунзе
 1992—2004 гг. — Директор института Кыргыз НИИП градостроительства Госстроя Кыргызской Республики
 2004—2008 гг. — Начальник управления Бишкекглавархитектуры — Главный архитектор г. Бишкек
 2005—2008 гг. — Вице-мэр г. Бишкек по вопросам Градостроительства и архитектуры, Главный архитектор г. Бишкек
 2008—2013 гг. — Директор Государственного агентства архитектуры и Строительства при Правительстве КР
 2014 — по н.в. Доцент кафедры «Архитектура» института Архитектуры и Дизайна КГУСТА им. Н.Исанова

Награды 
 Почетная Грамота Союза архитекторов Кыргызской ССР.
 Лауреат республиканского фестиваля, диплом 1-й степени.
 Почетная грамота ЦК ЛКСМ Киргизии.
 Лауреат Всесоюзного смотра лучших архитектурных произведений, диплом 1-й степени.
 Почетная грамота Кыргызской Республики.
 Почетное звание «Заслуженный строитель» Кыргызской Республики.

Классный чин и иные специальные звания
 Присвоен Классный чин Советника муниципальной Службы Кыргызской Республики 1 класса
 Указом Президента Кыргызской Республики присвоен Классный чин Государственного советника Государственной службы КР 3 класса
 Член Союза архитекторов Кыргызской Республики
 Действительный член Академик Международной Академии творчеств
 Профессор Международной Академии Архитектуры

Личная жизнь 
Женат, имеет 4-х детей

Ссылки 
 Бишкекглавархитектура — https://bga.kg/
 Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики — http://gosstroy.gov.kg/ru/
 Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) — https://www.ksucta.kg/ru/

Примечания 

Политики Киргизии
Заслуженные строители Киргизии
Преподаватели Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры